

Fraudes 

Dans le domaine maritime, un pirate est un individu qui pratique une forme de banditisme en mer.

Dans le domaine de la création intellectuelle, les termes pirate et piratage recouvrent différentes modalités de contrefaçon :

 L'édition pirate des livres devint un fléau dans l'Europe du XVIIe siècle : à la faveur de la censure, les éditeurs des Pays-Bas édifièrent en partie leur prospérité sur cette activité. Voltaire s'en défiait énormément et développa ses propres techniques pour y obvier.
 Dans le domaine informatique, des notions relatives à l'intrusion illicite dans des réseaux informatiques et les moyens utilisés, une forme de cybercrime :
 un cracker qui est spécialisé dans le cassage des protections de sécurité des logiciels : Piratbyrån (« Bureau du piratage ») est une organisation suédoise et indépendante, militant pour les droits du partage de fichiers . The Pirate Bay est un site qui héberge des torrents et un tracker BitTorrent hébergé en Suède.
 lorsque le piratage utilise Internet, on parle de cyberattaque ;
 d'autres techniques sont utilisées par le piratage : usurpation d'identité, hameçonnage, etc.
 Dans le domaine des œuvres audiovisuelles, des notions relatives au contournement des protections des droits d'auteur, à la contrefaçon numérique :
 une radio pirate est une radio qui émet dans une certaine clandestinité et sans autorisation étatique ;
 un disque pirate est en général un disque vinyle gravé et pressé en dehors des circuits commerciaux habituels et en principe sans l'accord de l'artiste ;
 un décodeur pirate est un dispositif électronique permettant d'accéder à des programmes télévisés cryptés sans en payer l'abonnement ;

Politique

Produits et œuvres culturels

Bandes dessinées 

 Isaac le pirate est une série de bande dessinée d'aventure.
 Pirate est le titre du second tome de la série Sang et encre.
 Pirates ! est un album non officiel de la série Les aventures de Spirou et Fantasio.
 Les Pirates du silence est le dixième album de la série Les aventures de Spirou et Fantasio, et contient l'histoire Les Pirates du silence, quarante-et-unième de la série.
 Les Pirates du désert est un album de la série Les Aventures de Buck Danny.
 Les Pirates (Astérix) désigne l'équipage de pirates apparaissant régulièrement dans la série : Astérix.
 Pirates (périodique)

Divers 
 International Talk Like a Pirate Day est un jour férié parodique inventé en 1995 par deux Américains.
 Le Pirate, revue périodique française éditée à Paris en 1829.

Films 

 Le Pirate est un film de George D. Baker sorti en 1921.
 Le Pirate est un film de Vincente Minnelli sorti en 1948.
 Barbe-Noire, le pirate est un film américain de Raoul Walsh sorti en 1952.
 La Fiancée du pirate est un film de Nelly Kaplan sorti en 1969.
 Le Pirate (Da hai dao) de Chang Cheh, Li Pao Hsueh et Wu Ma sorti en 1973 ;
 La Pirate est un film de Jacques Doillon sorti en 1984.
 Pirates est un film de Roman Polanski sorti en 1986.
 Les Pirates de la Silicon Valley est un téléfilm américain de Martyn Burke réalisé en 1999.
 Pirates des Caraïbes, série de cinq films :
Pirates des Caraïbes : La Malédiction du Black Pearl est un film de Gore Verbinski sorti en 2003 ;
 Pirates des Caraïbes : Le Secret du coffre maudit est un film de Gore Verbinski sorti en 2006 ;
 Pirates des Caraïbes : Jusqu'au bout du monde est un film de Gore Verbinski sorti en 2007 ;
 Pirates des Caraïbes : La Fontaine de jouvence est un film de Rob Marshall sorti en 2011 ;
Pirates des Caraïbes : La Vengeance de Salazar est un film de Joachim Rønning et Espen Sandberg sorti en 2017.
 Pirates est un film pornographique sorti en 2005, pastiche de Pirates des Caraïbes.
 Pirates 2 : La Vengeance de Stagnetti est un film pornographique de 2008, suite du précédent.
 Les Pirates ! Bons à rien, mauvais en tout est un film d'animation de Peter Lord et Jeff Newitt sorti en 2012.

Roman 

 Le Pirate est un roman de Walter Scott, paru en 1821.
 Les Pirates ! est une série de romans de Gidéon Defoe.
 Pirates est un roman d'aventures écrit par Michael Crichton et publié à titre posthume en 2009.

Télévision 

 Sam le Pirate est un personnage de la série de dessins animés des Looney Tunes de la Warner Bros, apparu pour la première fois en 1945.
 Le Pirate Maboule est une émission de télévision québécoise diffusée de 1968 à 1971.
 Télé-Pirate est une émission de télévision québécoise diffusée de 1991 à 1996.
 La Famille Pirate est une série télévisée d'animation allemande, canadienne et française produite en 1998 et diffusée régulièrement sur Gulli.
 Pirates, émission de télévision belge destinée à la jeunesse et diffusée dans les années 1990 sur la chaîne de télévision belge RTL-TVI.

Musique 

 Les Pirates était un groupe de rock français.
 Cœur de pirate est une chanteuse québécoise.
 Pirates est un album de 1981 de la chanteuse américaine Rickie Lee Jones.
 Pirates est un album de 2016 du rappeur français LIM.

Jeux
Dans le domaine ludique, le terme pirate couvre des notions relatives à des jeux vidéo
 Sid Meier's Pirates! est un jeu vidéo sorti en 1987.
 Pirates - Kat la Rouge est un jeu vidéo sorti en 2002.

 Pirates of the Caribbean est une attraction des parcs Disney, tel que Disneyland.
 La Crique des Pirates est un jeu de société créé par Paul Randles et Daniel Stahl en 2002.
 Pirates des Caraïbes est un jeu de cartes spécifique.

Sport 
 Les Pirates de Pittsburgh sont une équipe de baseball de la Ligue majeure de baseball.
 Les Pirates d'East Carolina sont un club omnisports universitaire.
 Le Orlando Pirates Football Club est un club de football sud-africain basé à Johannesburg.

Toponyme 

 Grotte des Pirates, grotte d'Albanie, dans la municipalité de Vlorë.

Notes